Francisco Mas puede hacer referencia a:
 Francisco Mas y Carrasco, pintor español de finales del .
 Francisco Mas y Magro (1879-1958), médico y científico español.